Селден има више значења:
 Селден (Њујорк)
 Селден (Канзас)